Åsane Fotball ist ein norwegischer Fußballverein aus Bergen. Der Klub wurde am 4. November 1971 gegründet. Zum Selbstverständnis des Vereins gehört es, sich „mit offensivem und attraktivem Fußball von lokalen Spielern in der Spitze des Norwegischen Fußballs, den Top 30, zu etablieren.“ Die Männermannschaft spielt aktuell in der zweiten norwegischen Liga, der 1. Division.

Ein Frauenteam spielt als Åsane Fotball Damer ebenfalls in der zweiten Liga (1. Division).

Erfolge 
 PostNord-Ligaen: 2001 , 2014 , 2019 (2. Platz)

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele in der am 29. September 2021 eröffneten Åsane Arena aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 3300 Personen und verfügt über eine Kunstrasenspielfläche.

Spieler 
Stand: 27. Juni 2022

Trainerchronik 
Stand: 7. Januar 2022

Saisonplatzierung

Weblinks 
 Offizielle Vereinsseite
 Åsane Fotball in der Datenbank von fussballzz.de
 
 
 Åsane Fotball Damer

Einzelnachweise 

Gegründet 1971
Norwegischer Fußballverein
Organisation (Bergen, Norwegen)
Sport (Bergen, Norwegen)